Henri Péronneau peut désigner :

 Henri Péronneau (1856-1909), homme politique français ;
 Henri Péronneau (1890-1960), aviateur français.